Miejscowości w USA:
 Morehouse – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Morehouse – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Morehouse (ang. Morehouse Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
Parafie w USA:
 parafia Morehouse (ang. Morehouse Parish) – w stanie Luizjana